Abosso steht für:

 Abosso (Ghana), einen Ort in Ghana
 Abosso Goldfields Ltd., ein Goldförderungsunternehmen in Ghana

Abosso ist der Name von zwei Schiffen der britischen Reederei Elder Dempster & Company: 
 Abosso (Schiff, 1912), im Ersten Weltkrieg versenkt
 Abosso (Schiff, 1935), im Zweiten Weltkrieg versenkt